

Geografia

Svizzera 
 Bioley-Magnoux – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Bioley-Orjulaz – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Benjamin Biolay (1973) – cantautore e musicista francese